Старина — деревня в Валдайском районе Новгородской области. Входит в состав Едровского сельского поселения.

География 
Деревня расположена недалеко от районного центра — Валдая.
Часовой пояс

Население

Уроженцы 
 	(1919—1971) — партизан Великой Отечественной войны, командир .

Примечания 

Населённые пункты Валдайского района